Draper är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Chris Draper (född 1978), brittisk seglare
 Don Draper
 Hal Draper
 Henry Draper
 John William Draper
 Kris Draper (född 1971), kanadensisk ishockeyspelare
 Paul Draper

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken